Idiopathische trombocytopenische purpura - een aandoening waarbij patiënten een te lage hoeveelheid bloedplaatjes in hun bloed hebben
Isotachoforese - een analytisch-chemische techniek waarmee ionen gescheiden en geconcentreerd kunnen worden